Głogów (district), een district in de Poolse provincie Neder-Silezië
 Głogów (gemeente), een landgemeente in dit district
 Głogów (stad), een stad in deze gemeente